Das Damendoppel der Australian Open 1990 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Martina Navratilova und Pam Shriver. Das Finale bestritten Jana Novotná und Helena Suková gegen Patty Fendick und Mary Joe Fernández, das Jana Novotná und Helena Suková und in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1990